Lucius Honoratus ist der Name folgender Personen:

* Lucius Aemilius Honoratus, römischer Statthalter von Creta et Cyrene
 Lucius Calpurnius Honoratus, römischer Offizier
 Lucius Sempronius Honoratus, römischer Ritter